Sköldlockespindlar (Trogulidae) är en familj av spindeldjur. Sköldlockespindlar ingår i ordningen lockespindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. 

Familjen innehåller bara släktet Trogulus.

Källor

Externa länkar 

Lockespindlar